Op Roland Garros 1975 speelden de mannen en vrouwen de wedstrijden in het gemengd dubbelspel van 4 juni tot en met 15 juni 1975.

Algemeen

Samenvatting 
Van de titelhouders Martina Navrátilová en Iván Molina had de eerste zich niet voor deze editie van het toer­nooi inge­schre­ven. Molina speelde samen met de Tsjecho-Slowaakse Renáta Tomanová – zij bereikten de kwartfinale, waarin zij werden uitge­scha­keld door Pam Teeguarden en Jaime Fillol.

Het eerste reekshoofd uit Joegoslavië, Mima Jaušovec en Nikola Pilić, bereikte de halve finale. Daarin verloren zij van de latere winna­ars.

Het ongeplaatste duo Fiorella Bonicelli en Thomaz Koch won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het eveneens ongeplaatste koppel Pam Teeguarden en Jaime Fillol in twee sets. Het was voor beiden hun enige ­titel in het gemengd dubbel­spel.

De Nederlandse Elly Appel en Humphrey Hose (Venezuela) kregen een vrijstelling voor de eerste ronde, maar verloren hun openings­partij in de tweede ronde.

Er waren geen Belgische deelnemers.

Geplaatste teams

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 Toernooischema WTA (pag.4)
 Toernooischema ITF

Roland Garros
ITF-toernooi in 1975